Александра Константиновна Безина (Гладышева; 15 февраля 1932, Коломна — 23 августа 2020) — советский юрист, специалист по трудовым отношениям; выпускница юридического факультета Казанского государственного университета (1955); доктор юридических наук с диссертацией о советской судебной практике в правовом регулировании трудовых отношений (1980); профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета КГУ; заслуженный деятель науки Республики Татарстан.

Биография

Работы 
Александра Безина является автором и соавтором более 110 научных публикаций, включая несколько монографий и учебных пособий; она специализируется, в основном, на правовых и социологических вопросах, связанных с анализом трудовых отношений, включая эффективность норм трудового права и роль судебной практики в совершенствовании российского трудового законодательства:
 «Вопросы теории трудового права и судебная практика» (Казань, 1976);
 «Индивидуально-договорное регулирование труда рабочих и служащих» (Казань, 1984) (в соавторстве);
 «Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений» (Казань, 1989).
 «Законы Республики Татарстан о труде» (1999, 2000, 2001).

Примечания

Литература 
 80 лет Александре Константиновне Безиной // Вестник гражданского процесса, 2012, № 2.
 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — Москва : Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с. : портр.; 30 см; ISBN 5-93916-056-5.

Ссылки 
 

Юристы СССР
Юристы России
Юристы XX века
Юристы XXI века
Доктора юридических наук